Матчинский (, ) может означать:

Фамилия 
 Матчинский, Иван Васильевич (1847—?) — оперный певец (бас), камерный певец, педагог, антрепренёр.
 Матчинский, Марек (1631—1697) — военный и политический деятель Речи Посполитой.

Топоним 
 Матчинский район Согдийской области Таджикистана.